Bulcsú, Bulcsú harka
 Bulcsú, magyar férfinév
 Bulcsú, Bulcsu régies neve, település Kárpátalján, Beregszász mellett